Moissejewa oder Moiseeva ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Moiseeva (* 1993), russische Sängerin (Sopran) und Komponistin
 Irina Walentinowna Moissejewa (* 1955), russische Eiskunstläuferin
 Tatjana Jurjewna Moissejewa (* 1981), russische Biathletin
 Wiktorija Alexandrowna Moissejewa (* 1991), russische Curlerin

Siehe auch:
 Moissejew